Carolina Amalia de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg (Copenhague, 28 de junio de 1796-ibidem, 9 de marzo de 1881) fue reina consorte de Dinamarca entre 1839 y 1848, esposa de Cristián VIII.

Biografía 
Era hija del duque Federico Cristián II de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg y de su esposa, la princesa Luisa Augusta de Dinamarca, hija a su vez del rey Cristián VII de Dinamarca. Carolina Amalia vivió en Copenhague hasta 1807, cuando su familia se mudó a Augustenborg.

En diciembre de 1814, se comprometió con el príncipe heredero Cristián de Dinamarca, quien se había divorciado de su primera esposa y acababa de regresar de Noruega tras abdicar como rey de ese país. La boda se celebró en mayo de 1815. 

Entre 1816 y 1817 los príncipes vivieron en Odense, ya que Cristián fue nombrado gobernador de Fionia. Ambos realizaron un largo viaje a Europa entre 1819 y 1822. De regreso, Carolina Amalia vivió la mayor parte del tiempo en Copenhague, aunque los veranos solía pasarlos en el Palacio de Sorgenfri, uno de sus espacios favoritos. Mientras que su marido mostró interés por las ciencias, Carolina Amalia destacó como compositora, escribiendo numerosas piezas para piano.

A la muerte del rey Federico VI en 1839, Cristián y Carolina Amalia asumieron como reyes de Dinamarca, cargo que ocuparían hasta 1848. 

Ha sido considerada como una pieza importante en el involucramiento de los germanófilos de Schleswig-Holstein en la política danesa. La reina participó en gran medida en numerosas obras sociales de carácter humanitario, sobre todo en el equipamiento de orfanatos. En 1829, fundó un orfanato en Copenhague, que fue agrandado en 1841 con la construcción de una escuela. Interesada por las cuestiones religiosas, fue una patrocinadora del grundtvigianismo, un movimiento eclesiástico nacionalista danés.

Viuda desde 1848, murió en 1881 sin haber tenido hijos, en el Palacio de Amalienborg, en Copenhague. En su testamento, otorgó 300,000 coronas a su orfanato. Fue sepultada junto a los restos de su marido en la Catedral de Roskilde.

Distinciones honoríficas 
  Dama gran comandante de la Orden de Dannebrog (Reino de Dinamarca, 15 de julio de 1865).
  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa (Reino de España, 16 de febrero de 1834).

Ancestros

Bibliografía 
 Cohen, Aaron I. International Encyclopedia of Women Composers. Nueva York - Londres, 1981, volumen 21.

Referencias 

Reinas consortes de Dinamarca del siglo XIX
Compositores de música clásica de Dinamarca
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Grandes comandantes de la Orden de Dannebrog
Nacidos en Copenhague
Consortes reales de la casa de Glücksburg